En la mitología griega, hay varios personajes llamados Eriopis:

 Eriopis, hija de Apolo y Arsínoe, hija de Leucipo.Posiblemente hermana de Asclepio.
 Eriopis, consorte de Anquises y madre de Hipodamia.
 Eriopis, hija de Jasón y Medea, hermana de Medusa.
 Eriopis, junto a Oileo fue madre de Áyax el Menor.

En zoología

Eriopis (insecto), un género de coccinélidos.